Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2007 je sedeminštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 22. februarjem in 4. marcem 2007 v Saporu, Japonska, v osemnajstih disciplinah.

Sodelujoče države 

 (1)
 (5)
 (8)
 (22)
 (12)
 (1)
 (3)
 (2)
 (18)
 (11)

 (2)
 (8)
 (1)
 (13)
 (1)
 (29)
 (19)
 (1)
 (31)
 (5)

 (5)
 (1)
 (2)
 (19)
 (24)
 (28)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)

 (1)
 (1)
 (33)
 (3)
 (8)
 (1)
 (4)
 (2)
 (32)
 (8)

 (15)
 (1)
 (6)
 (2)
 (18)
 (22)
 (3)
 (14)
 (19)

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 

Prvenstvo na FIS 

2007
2007 v športu
Športne prireditve na Japonskem
Šport v Saporu